Атанас Попов е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Атанас Попов е роден в Либяхово. Син е на Стоян Зимбилев, български духовник и революционер. След Междусъюзническата война от 1913 година е избран за кмет на Либяхово. Като такъв в продължение на повече от десет години започва и възстановява изпепеленото от гръцката войска село по нов строителен план, разработен със съдействието на Петко Сарафов. С помощта на Тодор Бошнаков открива гроба на Михаил Даев, след което подписва смъртния му протокол.

След войните за национално обединение, участва във възстановяването на ВМРО и действа като пунктов началник в Неврокопско, подпомогнат в дейността си от Стоян Мълчанков, Стоян Филипов, Асен Аврамов и Никола Атанасов. Негови четници са Георги Зимбилев, Тодор Бродев, Ангел Солаков, Димитър Канчев, Костадин Биларев, Йосиф Пашов, Иван Мангушев. В броя на вестник „Независима Македония“ от 3 юли 1925 година публикува статията „Либяхово – родното село на Борис Сарафов“.

Убит е в Либяхово от федералиста Димитър Панчелиев през 1928 година. През 1933 година се оддържа тържествена панихида, на която слово за Атанас Попов като защитник на македонската правда и борец за свободата произнася Асен Аврамов. Прочетено е писмо от ЦК на ВМРО.

Негов внук е основателят на ВМРО-БДД (Възстановена македонска родолюбива организация – Българско демократично движение) Атанас Попов.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМРО
Родени в Илинден
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Жертви на политически убийства в България
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Починали в Илинден